Гурцкая — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гурцкая, Авксентий Константинович (1892 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гурцкая, Георгий Джустанович (род. 1986) — российский футболист.
 Гурцкая, Диана Гудаевна (род. 1978) — российская популярная певица.
 Гурцкая, Тарасий Гвадиевич (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.